LEN Euro Cup svoje dvadeset i četvrto izdanje ima u sezoni 2015./16.

Naslov je osvojila AN Brescia.

Sustav natjecanja  
Natjecanje se odigrava u dva kvalifikacijska kruga te potom na ispadanje. U kvalifikacijskim krugovima su formirane skupine koje se odigravaju kao jednokružna liga na turnirima koji se odigravaju na jednom terenu. 
U prvom krugu kvalifikacija 13 klubova je podijeljeno u dvije skupine iz kojih po četiri prvoplasirana prolaze u sljedeću rundu kvalifikacija. 
U drugom krugu kvalifikacija osam klubova je raspoređeno u dvije skupine po četiri, a prve dvije momčadi prolaze u četvrtzavršnicu. 
Četvrtzavršnica - ulaze četiri momčadi iz 2. kruga kvalifikacija i četiri momčadi eliminirane iz 3. kruga kvalifikacija za Ligu prvaka. 
Četvrtzavršnica, poluzavršnica i završnica se igraju na dvije utakmice (domaća i gostujuća za svaki klub).

Sudionici 

 uključuju se u četvrzavršnici, eliminirani nakon 3. kruga kvalifikacija Lige prvaka

Rezultati i ljestvice

1. krug kvalifikacija 
 - prošli u 2. krug kvalifikacija 
Igrano od 30. rujna do 4. listopada 2015.

2. krug kvalifikacija 
 - prošli u četvrtzavršnicu 
Igrano od 16. do 18. listopada 2015.

Četvrtzavršnica 
Prve utakmice se igraju 11. studenog, a uzvrati 16. prosinca 2015.

Poluzavršnica 
Prve utakmice se igraju 3. veljače, a uzvrati 10. veljače 2016.

Završnica 
Prva utakmica se igra 16. travnja, a uzvrat 30. travnja 2016.

Poveznice i izvori 
 len.eu 
 lenresults, rezultati LEN Euro Cupa 2015./16. 
 LEN Liga prvaka 2015./16.

2015-16